Stachyra – polskie nazwisko. Na początku lat 90. nosiło je ponad 2600 osób.

Ludzie o nazwisku Stachyra 
 Danuta Stachyra (ur. 1950) − lektorka i spikerka
 Dawid Stachyra (ur. 1985) − żużlowiec, syn Janusza
 Janusz Stachyra (ur. 1960) − żużlowiec i trener
 Michał Stachyra (ur. 1978) − autor gier i wydawca

Przypisy 

Polskie nazwiska